Derzhavīnsk är en ort i Kazakstan.   Den ligger i oblystet Aqmola, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Astana. Derzhavīnsk ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Derzhavīnsk är platt. Runt Derzhavīnsk är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Derzhavīnsk består i huvudsak av gräsmarker.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aqmola (provins)
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll